Артюков — фамилия. Известные носители:

 Артюков, Василий Алексеевич (1920—1978) — командир огневого взвода, гвардии старшина, участник Великой отечественной войны.
 Артюков, Фёдор Герасимович (1779—1851) — российский вице-адмирал, участник Афонского морского сражения.

См. также